

Geografia 
 Capo Bianco – rilievo montuoso della Corsica, Francia
Capo Bianco – falesia presso la foce del Platani ed Eraclea Minoa, Sicilia

Cape Blanco – promontorio nello stato dell'Oregon, Stati Uniti d'America.

Cap Blanc (Raʾs al-Abyaḍ) – promontorio della Tunisia

Cabo Blanco – villaggio di pescatori del Perù noto per la frequentazione degli appassionati di surfing
Cabo Blanco – riserva naturale della Costa Rica
Cabo Blanco – penisola localizzata nel Sahara Occidentale

Altro 
Capo Bianco – nave traghetto in servizio nell'arcipelago toscano

Caboblanco – film del 1980 diretto da J. Lee Thompson